Hypace ou Hypatios est un nom propre d'origine grecque qui peut désigner :

Prénom et patronyme
Hypace ou Hypatios est un prénom masculin, d'origine grecque, forme française ou latine du prénom grec Υπάτιος (translittération « Ypátios »).

Hypace ou Hypatios est aussi un patronyme.

Saints et évêques chrétiens
 Hypace de Gangra (), évêque de Gangra, martyrisé au retour du concile de Nicée par des hérétiques ; fêté localement le 14 novembre.
 Hypace de Bithynie († vers 450), moine ermite, fêté le  par les Églises orthodoxe et catholiques orientales.
 Hypace († entre 726 et 741), ou Hypatios, avec André respectivement évêque et prêtre, natifs de Lydie, martyrs à Constantinople sous Léon III l'Isaurien ; fêtés le 20 septembre.
 Hypacy Pociej, métropolite de Kiev et Galicie de 1599 à sa mort en 1613.

Personnalités politiques 
 Hypace (consul) († après 383), sénateur et consul romain.
 Hypace (neveu d'Anastase) († en 532), consul romain, neveu de l'empereur byzantin Anastase I, lui-même désigné empereur lors de la sédition Nika face à Justinien.

Références 

bg:Хипаций
de:Hypatius
en:Hypatius
id:Hypatius
it:Ipazio (disambigua)